Arto Javanainen (né le  à Pori en Finlande - mort le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier droit.

Carrière 
Javanainen commence sa carrière avec l'équipe junior du Ässät Pori mais joue déjà 27 matchs avec l'équipe senior alors qu'il n'a que 16 ans. Lors de la saison 1980-1981 il remporte le titre de meilleur buteur de la SM-liiga, trophée qu'il remporte à nouveau en 1984, 1986, 1988 et 1991 pour un record de cinq titres. En 1986, il remporte également le trophée du meilleurpointeur de la SM-liiga.

Choisi lors du repêchage de la LNH en 1984, il rejoint la franchise des Penguins de Pittsburgh pour la saison 1984-85 mais est rapidement relégué dans le club-école des Skipjacks de Baltimore de la LAH.

Après cette expérience infructueuse en Amérique du Nord, il retourne jouer en Finlande. Au cours des dix-huit saisons jouées en SM-liiga, Javanainen passe 16 années avec son club formateur, le Ässät Pori, avec un intermède de deux ans pour le TPS TUrku.

Tout au long de sa carrière, il représente également son pays lors des différentes compétitions internationales, notamment lors des Jeux olympiques d'hiver de 1984, ne parvenant jamais cependant à obtenir une médaille.

Après sa carrière, il est admis en 2000 au temple de la renommée du hockey finlandais et porte le  numéro 121.

Il meurt le 25 janvier 2011 à l'âge de 51 ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1975-1976 || Ässät Pori|| SM-liiga|| 27|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1976-1977|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 34|| 9|| 5|| 14|| 8||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1977-1978|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 35|| 8|| 8|| 16|| 0|| 9|| 5|| 4|| 9|| 5
|-
| 1978-1979|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 36|| 31|| 18|| 49|| 36|| 8|| 7|| 4|| 11|| 7
|- 
| 1979-1980|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 36|| 28|| 29|| 57|| 48|| 7|| 7|| 2|| 9|| 10
|-
| 1980-1981|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 36|| 37|| 27|| 64|| 40|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|- 
| 1981-1982|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 36|| 29|| 27|| 56|| 50|| 9|| 5|| 4|| 9|| 8
|-
| 1982-1983|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 36|| 28|| 23|| 51|| 56||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1983-1984|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 37|| 37|| 25|| 62|| 66|| 9|| 4|| 2|| 6|| 10
|-
| 1984-1985|| Penguins de Pittsburgh|| LNH|| 14|| 4|| 1|| 5|| 2||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1984-1985|| Skipjacks de Baltimore|| LAH|| 59|| 26|| 29|| 55|| 15|| 14|| 5|| 4|| 9|| 2
|-
| 1985-1986|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 36|| 44|| 27|| 71|| 26||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1986-1987|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 44|| 37|| 24|| 61|| 80||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1987-1988|| TPS Turku|| SM-Liiga|| 44|| 47|| 20|| 67|| 42||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1988-1989|| TPS Turku|| SM-Liiga|| 44|| 32|| 23|| 55|| 38|| 6|| 5|| 3|| 8|| 2
|-
| 1989-1990|| Ässät Pori|| I divisioona|| 36|| 59|| 39|| 98|| 30||  ||  ||  ||  ||  
|- 
| 1990-1991|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 44|| 35|| 18|| 53|| 38||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 1991-1992|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 44|| 20|| 14|| 34|| 22|| 8|| 1|| 2|| 3|| 8
|- 
| 1992-1993|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 45|| 17|| 17|| 34|| 26|| 8|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
| 1993-1994|| Ässät Pori|| SM-Liiga|| 48|| 22|| 19|| 41|| 46|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4

| 662 || 461 || 324 || 785 || 622 || 74 || 38 || 24 || 62 || 64

En équipe nationale 
Ces statistiques ne tiennent pas compte des matchs amicaux.

| 1977 || || align="left"| Championnat du monde junior|| 7|| 4|| 2|| 6|| 4 || 
|-
| 1978 ||  Finlande || align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 7 || 8 || 6 || 
|- 
| 1979 ||  Finlande || align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 2 || 3 || 5 || 0 || 
|-
| 1981 ||  Finlande || align="left"| Coupe Canada || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || 
|- 
| 1982 ||  Finlande || align="left"| Championnat du monde || 5 || 2 || 1 || 3 || 4 || 
|-
| 1983 ||  Finlande || align="left"| Championnat du monde || 10 || 1 || 2 || 3 || 8 || 
|- 
| 1983-1984 ||  Finlande || align="left"| SM-liiga || 6 || 3 || 5 || 8 || 4 || Non classée
|-
| 1984 ||  Finlande || align="left"| Jeux olympiques || 5 || 2 || 3 || 5 || 4 ||

Références 

Naissance en avril 1959
Naissance à Pori
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de repêchage des Penguins de Pittsburgh
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Décès en janvier 2011
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 51 ans
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara
Gagnant du trophée Veli-Pekka-Ketola